Joelson ist der Familienname oder Bestandteil des Namens folgender Personen:

 Charles Samuel Joelson (1916–1999), US-amerikanischer Politiker
 Tsianina Joelson (* 1975), US-amerikanische Schauspielerin

 Joelson José Inácio (* 1983), brasilianischer Fußballspieler
 Joelson Santos Silva (* 1980), brasilianischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Jolson